Cieki w Polsce
 Księży Potok – potok, dopływ Bystrzycy Dusznickiej
 Księży Potok – potok, dopływ Kacwinianki
 Księży Potok – potok, dopływ Lipnicy
 Księży Potok – potok, dopływ Łapszanki
 Księży Potok – potok, dopływ Młynówki
 Księży Potok – potok, dopływ Uszwicy
 Księży Potok – potok, dopływ Popradu

Zobacz też 
 Potok Księży – potok, dopływ Skawy

Przypisy